Avenida Isabel la Católica puede referirse a:
 Avenida Isabel la Católica, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Isabel la Católica, avenida de la ciudad de Albacete, España.